Abraham Rademaker (1676/'77-1735), een Nederlands schilder
 Albert Rademaker (1946), een Nederlands grafisch ontwerper en illustrator
 Gijs Rademaker (1978), een Nederlands journalist en tv-presentator
 Jan Willem Maria (Jan) Rademaker (1923-2009), een Nederlands politicus

Zie ook 
 Rademakers (doorverwijspagina)